Варе́нн-су-Ден () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 130 км на південний захід від Діжона, 39 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 278 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 622,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Варенн-су-Ден на сайті французького Національного інституту географії
 Варенн-су-Ден на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Варенн-су-Ден на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Варенн-су-Ден на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Варенн-су-Ден на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара